Als Plica () bezeichnet man:

 in der Medizin eine Falte, die von einer Schleimhaut oder anderen Geweben gebildet wird, siehe Plica (Anatomie)
 in der Dokumentenkunde einen umgeschlagenen Rand bei Dokumenten aus Pergament, siehe Plica (Pergament)
 in der Zoologie eine Gattung der Kielschwanzleguane, siehe Plica (Reptil)
 in der Musik eine Verzierung in der Mensuralnotation, siehe Plica (Musik)